Ве́зер:
 Фамилия
 Везер, Иоганн Христиан — немецкий антрепренер XVIII века, владелец театра Везера в Бреслау. 
 Топоним
 Везер — река в Германии.
 Везер — река на юго-западе Франции, приток Дордони.
 Фесдре (немецкое произношение — Везер) — река в Бельгии и Германии.

См. также 
 AG Weser — немецкая судостроительная компания, расположенная в Бремене на реке Везер.